Грязнов, Владимир Михайлович:
 Грязнов, Владимир Михайлович (1922—2001) — советский и российский химик, академик РАН.
 Грязнов, Владимир Михайлович (1924—1998) — Герой Советского Союза.